Тируппур:

 Тируппур — город на юге Индии, на западе штата Тамил-Наду.
 Тируппур — округ в индийском штате Тамилнад.